

Bułgaria 
 Dobricz – miasto w Bułgarii
 Dobricz – wieś w obwodzie Chaskowo
 Dobricz – wieś w obwodzie Jamboł